Diversas personalidades tienen el nombre de Enrique Santos:

Enrique Almaraz y Santos (1847-1942), religioso y cardenal español.
Enrique Estevan Santos, político y edil del ayuntamiento de Salamanca.
Enrique Santos Montejo (1886-1971), conocido como Calibán, periodista colombiano.
Enrique Santos Castillo (1917-2001), hijo de Enrique Santos Montejo, abogado y periodista colombiano.
Enrique Santos Carrió , hijo de Lilita Carrió, política argentina.
Enrique Santos Molano (1942-), hijo de Enrique Santos Montejo, periodista colombiano y escritor de diversas novelas y biografías.
Enrique Santos Calderón (1945-), hijo de Enrique Santos Castillo, periodista y escritor colombiano.
Enrique Santos Discépolo (1901-1951), conocido como Discepolín, compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino.
Héctor Enrique Santos Hernández (1917-2005), religioso y arzobispo hondureño.
Enrique Canales Santos (1936-2007), tecnólogo, editorialista, analista político y pintor mexicano.
José Enrique de los Santos (1968-), futbolista y entrenador uruguayo.
Enrique Santos, presentador de televisión estadounidense, del programa El palenque (México).